Stegen peut désigner :

Toponymes 
 Bargfeld-Stegen, commune de Schleswig-Holstein en Allemagne ;
 Stegen, commune de Bade-Wurtemberg en Allemagne ;
 Stegen, commune de la Vallée de l'Ernz au Luxembourg.

Patronymes 
 Marc-André ter Stegen (1992-), footballeur allemand.

Homonymie de toponyme